Het ATP-toernooi van München 2014 (met de officiële naam BMW Open by FWU AG) werd gespeeld van 28 april tot en met 4 mei 2014. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2014 trok 32.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München